«Голограмма для короля» () — американский фильм 2016 года, снятый немецким режиссёром Томом Тыквером по одноименному роману Дэйва Эггерса. В главной роли — Том Хэнкс.

Фильм вышел в США 22 апреля 2016 года, в России — 12 мая.

Сюжет 
Главный герой — американец Алан Клей, представитель IT-компании, в прошлом топ-менеджер крупной американской компании, выпускавшей велосипеды. В настоящее время дела у него идут не лучшим образом: велосипедный бизнес, не выдержав конкуренции с китайскими представителями, разорён, из-за чего Алан не в состоянии оплачивать обучение дочери в колледже. Алан приехал в Саудовскую Аравию в надежде заключить крупный контракт с королём Саудовской Аравии, представив ему продукт компании — общение на расстоянии через голограмму. Удачное завершение сделки помогло бы решить финансовые проблемы героя.

Однако всё с самого начала не заладилось, король находится в постоянных разъездах, а помощники короля всё время придумывают всё новые отговорки и не спешат в организации презентации. Вдобавок ко всему у Алана на спине появилась странная опухоль, при обращении в больницу его врачом оказалась женщина, что весьма странно и необычно для Саудовской Аравии. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, и женщина-хирург успешно удалила её. 

Герой подружился с местным таксистом и гидом по совместительству. Постепенно он начинает привыкать и проникаться колоритом и культурой Ближнего Востока. Поездка становится для него чем-то более важным и близким, чем просто командировкой. У него завязываются простые, настоящие и глубокие отношения с женщиной-врачом. Его бизнес-проект не удался — волею судеб опять же из-за китайских конкурентов, которые предложили королю такой-же продукт, но быстрее и дешевле. Но это его теперь не очень-то и заботит. Его отношения с дочерью улучшились, он нашёл новую работу в Саудовской Аравии и построил тёплые отношения с уже теперь любимой женщиной. Путешествие помогло ему осознать, переосмыслить и понять, что же действительно важно в жизни.

В ролях 
 Том Хэнкс — Алан Клей
 Александр Блэк — Юсеф, водитель Алана
 Сарита Чоудхури — Захра
 Сидсе Бабетт Кнудсен — Ханн
 Бен Уишоу — Дэйв
 Том Скерритт — Рон, отец Алана
 Трэйси Фэирэуэй — Кит, дочь Алана
 Дэвид Менкин — Брэд
 Халид Лэйт — Карим Аль-Ахмет
 Рольф Саксон — Джо Триволи
 Джихад Абду — доктор Хадад
 Даффер Лабидин — Хассан

Съёмки 
Основные съёмки начались 6 марта 2014 года в Марокко. Съёмки также проходили в Хургаде, Берлине, Дюссельдорфе, и закончились в июне 2014 года.

Критика 
Фильм получил в целом положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 72 % на основе 144 рецензий со средним баллом 6,2 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 58 из 100 на основе 35 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания 

Фильмы США 2016 года
Кинокомедии США
Фильмы Тома Тыквера
Фильмы Lionsgate Films
Фильмы Германии 2016 года
Фильмы на английском языке
Фильмы Франции 2016 года